Il toponimo Kassa può riferirsi a diverse località:

Kassa – comune del Mali nel circondario di Koro
Kassa – nome in lingua ungherese di Košice, città della Slovacchia